Herz Jesu bzw. Heiligstes Herz Jesu steht für:

* Heiligstes Herz Jesu, katholisches Hochfest und Form katholischer Spiritualität
 ein Kirchenpatrozinium, siehe Herz-Jesu-Kirche
 ein Klosterpatrozinium, siehe Herz-Jesu-Kloster
 Herz-Jesu-Denkmal (Dettelbach), Jesus-Statue in Dettelbach, Landkreis Kitzingen, Bayern